Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — международное плавательное соревнование среди мужчин и женщин, проводящееся в 25-метровом бассейне раз в два года под эгидой Международной федерации плавания FINA.

В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу «коротких» чемпионатов входят только соревнования по плаванию.

В 2014 году впервые были разыграны медали в смешанных эстафетах.

По количеству наград за всю историю чемпионатов с большим отрывом лидирует США, эта страна выигрывала общий зачёт чемпионатов 7 раз из 14, далее следует Австралия.

История 
Указаны места в неофициальном медальном зачёте

Ссылки 
 FINA’s listing of statistics and men’s medalists from the Short Course Worlds.
 FINA’s listing of statistics and women’s medalists from the Short Course Worlds.

Соревнования по плаванию
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде